Мирасол има више значења:

 Мирасол (Магдалена Пењаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирасол (Амистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мирасол (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирасол (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирасол (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику